

Праттсбург — місто, штат Нью-Йорк
 Праттсбург — переписна місцевість, штат Нью-Йорк